Amerikai Egyesült Államok
Pittsburg (Florida)
Pittsburg (Georgia)
Pittsburg (Kalifornia)
Pittsburg (Kansas)
Pittsburg (New Hampshire)
Pittsburg (Oklahoma)
Pittsburg megye (Oklahoma)
South Pittsburg (Tennessee)
Pittsburg (Texas) 
Más
Pittsburgh, jelentős és ismert város Pennsylvániában